Жан Бурида́н (, ; ок. 1300, Бетюн — ок. 1358) — французский , логик, представитель средневекового номинализма, католический богослов, натурфилософ, .

Учился в Сорбонне у Уильяма Оккама. С 1328 года преподавал там же. Был учителем Альберта Саксонского.

Учение 
Философские сочинения Буридана написаны в форме комментария к произведениям Аристотеля. Он принимает аристотелевское определение науки как знания, полученного на основании очевидных, необходимых и недоказуемых посылок, но проводит различие между посылками логически необходимыми и посылками, очевидность которых основывается на опытных утверждениях. Размышляя о том, как ему следует относиться к авторитету Аристотеля, Буридан пришёл к следующему выводу: «На доводы от авторитета не знаю как отвечать, иначе как отрицая авторитеты».

В области механики Буридану принадлежит развитие учения о импетусе () — движущей способности, «запечатлеваемой» в брошенном теле:
Человек, бросающий камень, движет свою руку вместе с камнем, а при стрельбе из лука тетива некоторое время движется вместе со стрелой, толкая стрелу; и то же самое справедливо применительно к праще, разгоняющей камень, или применительно к машинам, метающим громадные камни. И покуда бросающий толкает брошенное тело, находясь в контакте с ним, движение является более медленным вначале, ибо тогда лишь внешний двигатель движет камень или стрелу; но при движении непрерывно приобретается импетус, который вместе с вышеуказанным внешнем двигателем движет камень или стрелу, в силу чего движение их становится всё более быстрым. Но после отрыва от бросающего тот уже не движет брошенное тело, но движет его лишь приобретённый импетус, и этот импетус, по причине сопротивления среды, непрерывно ослабляется, и поэтому движение становится всё более медленным

Проблему свободы воли Буридан считал неразрешимой логически.
Буридану приписывают и знаменитый парадокс о свободе выбора человека, с которым связано вошедшее в поговорку выражение «буриданов осёл», хотя в своих сочинениях он нигде не упоминал проблемы с ослом.

Легенды 
Личность Буридана окружена легендами, среди которых — связь с Жанной Наваррской, женой короля Франции Филиппа IV Красивого и основательницей Наваррского коллежа. Согласно балладе Франсуа Вийона, по приказу королевы Буридан был зашит в мешок и брошен в Сену. Легенда впервые зафиксирована у Вийона и записана почти через полтора века после смерти Буридана, причем ни про флирт, ни про связь, ни имени королевы у Вийона нет. Никаких подтверждающих фактов неизвестно.

Вероятно, к легендам нужно отнести и сообщения об ударе башмаком по голове товарища по студенческим буйствам, который стал впоследствии папой Климентом VI.

Буридан также известен посещением горы Мон-Ванту.

Сочинения 
 Tractatus de consequentiis
 Sophismata
 Summulae de Dialectica
 Quaestiones super libris quattuor de caelo et mundo
 Questiones super octo librum Politicorum Aristotelis

Публикации сочинений 
 Quaestiones super libris quattuor de caelo et mundo. — Camb. (Mass.), 1942.
 Klima, Gyula (tr.) John Buridan: 'Summulae de Dialectica'. Yale Library of Medieval Philosophy. New Haven, Conn./London: Yale University Press, 2001.

См. также 

 Теория импетуса
 Буриданов мост

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 . С. 343—345.

Ссылки 
 Turner W.  Jean Buridan (The original catholic encyclopedia)

Логики Франции
Латинские философы
Учёные Средневековья
Натурфилософы